Vajda Béla (1861–1926) losonci főrabbi, író
 Vajda Béla (1935–2011) filmrendező